Дес-Плейнс:

 Дес-Плейнс — місто в США, в окрузі Кук штату Іллінойс.
  — притока річки Міссісіпі, протікає через південний Вісконсин та північний Іллінойс на Середньому Заході Сполучених Штатів.